Митихиро Омигава (; ) — японский дзюдоист и боец ММА, представитель полулёгкой весовой категории. В 1998—2004 годах находился в составе национальной сборной Японии по дзюдо, бронзовый призёр Азиатских игр, серебряный призёр чемпионата Азии, победитель и призёр многих турниров международного значения. С 2005 года выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Pride, Sengoku, Dream, Shooto, Cage Rage, Deep и др.

Биография 
Митихиро Омигава родился 19 декабря 1975 года в префектуре Ибараки, Япония.

Дзюдо 
Заниматься дзюдо начал ещё во время учёбы в начальной школе. В старшей школе продолжал тренироваться, учился вместе с такими известными борцами как Хаято Сакураи и Кадзуюки Мията. Позже проходил подготовку в Международном университете будо в префектуре Тиба.

Первого серьёзного успеха в дзюдо на международной арене добился в сезоне 1998 года, когда вошёл в состав японской национальной сборной и одержал победу на международном турнире класса «А» в Будапеште.

Будучи студентом, в 1999 году представлял страну на летней Универсиаде в Пальма-де-Мальорка, где в зачёте полулёгкой весовой категории победил всех соперников по турнирной сетке и завоевал золотую медаль. Также в этом сезоне выиграл серебряные медали на Кубке Дзигоро Кано в Токио и на Кубке Чехии в Праге.

В 2000 году стал серебряным призёром на международных турнирах в Москве и Сассари, взял бронзу в зачёте японского национального первенства и на Кубке Президента России в Магнитогорске.

В 2001 году побывал на чемпионате Азии в Улан-Баторе, откуда привёз награду серебряного достоинства, выигранную в полулёгком весе — в решающем финальном поединке уступил иранцу Арашу Миресмаэйли. Помимо этого, стал вторым на Кубке мира в Мюнхене и на Кубке Кодокан в Токио, был лучшим на Кубке Президента России в Новокузнецке.

В 2002 году одержал победу на международных турнирах в Токио и Порто-Сант-Эльпидио, на командном чемпионате мира в Базеле. При этом на Азиатских играх в Пусане стал бронзовым призёром.

На азиатском первенстве 2003 года в Чеджу дошёл до стадии четвертьфиналов.

Последний раз показывал сколько-нибудь значимые результаты в дзюдо на международной арене в сезоне 2004 года, когда принял участие в Суперкубке мира в Москве, где в 1/16 финала был побеждён корейцем Пан Гвиманом.

Смешанные единоборства 
Покинув расположение национальной сборной, в 2005 году Омигава дебютировал как профессиональный боец ММА. Больших успехов в смешанных единоборствах на добился, так, четыре из пяти его первых поединков закончились поражениями. При всём при том, он выступал в весьма престижных промоушенах, Pride FC, Cage Rage, Deep, и уровень его оппозиции был достаточно высоким.

Однако, одержав три победы подряд, в 2007 году Омигава привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и провёл два поединка в октагоне в США — уступил единогласным решением судей американцу Мэтту Уиману и бразильцу Тиагу Таварису.

Продолжив в выступать на родине, в августе 2008 года проиграл по очкам «Корейскому зомби» Чон Чхан Сону.

В 2009 году принял участие в гран-при полулёгкого веса World Victory Road — благополучно прошёл первых троих соперников по турнирной сетке, тогда как в решающем финальном поединке раздельным судейским решением уступил Масанори Канэхаре (Канэхара проиграл в полуфинале, но всё же попал в финал в связи с травмой настоящего финалиста Хацу Хиоки). Позже бой между Омигавой и Хиоки всё же был организован, Омигава одержал победу в этом противостоянии раздельным решением судей.

В дальнейшем добавил в послужной список победы над такими известными бойцами как Хироюки Такая и Коул Эсковедо, отметился выступлениями на турнирах крупной японской организации Dream.

Благодаря череде удачных выступлений в 2011 году вновь получил возможность завить о себе в UFC. Возвращение оказалось не самым удачным, Омигаву здесь побеждали Чед Мендес, Даррен Элкинс, Иури Алкантара, Манвел Гамбурян. Японский боец сумел выиграть в американском промоушене только один поединок, единогласным решением взял верх над Джейсоном Янгом.

На предновогоднем турнире Dream 31 декабря 2012 года встретился с соотечественником Тацуей Кавадзири и уступил ему единогласным судейским решением.

Впоследствии выступал сравнительно редко в незначительных организациях, встречаясь с малоизвестными соперниками.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Победа
| align=center| 19-14-1
| Акихико Мори
| TKO
| Deep 92 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:49
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 18-14-1
| Юка Охара
| Сдача (удушение)
| Deep 90 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:03
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 17-14-1
| Тедди Вайолет
| Раздельное решение
| WSOF Global Championship 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 16-14-1
| Ёсифуми Накамура
| Единогласное решение
| Grandslam MMA 3: Way of the Cage
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 15-14-1
| Косукэ Умэда
| Сдача (гильотина)
| Deep Cage Impact 2015
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:26
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 14-14-1
| Питер Кепеда
| Сдача (рычаг локтя)
| Deep 68 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:02
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-14-1
| Квон Пэ Ян
| Единогласное решение
| Road FC 012
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Квандон, Южная Корея
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-13-1
| Тацуя Кавадзири
| Единогласное решение
| Dream 18
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-12-1
| Манвел Гамбурян
| Единогласное решение
| UFC on Fox: Shogun vs. Vera
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лос-Анджелес, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-11-1
| Иури Алкантара
| Единогласное решение
| UFC 142
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 13-10-1
| Джейсон Янг
| Единогласное решение
| UFC 138
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Бирмингем, Англия
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-10-1
| Даррен Элкинс
| Единогласное решение
| UFC 131
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Ванкувер, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-9-1
| Чед Мендес
| Единогласное решение
| UFC 126
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 12-8-1
| Коул Эсковедо
| Сдача (обратный рычаг локтя)
| Dream 16
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:30
| Нагоя, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 11-8-1
| Ян Сам Чон
| Сдача (гильотина)
| Dream 15
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:31
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 10-8-1
| Мика Миллер
| Единогласное решение
| Astra: Yoshida’s Farewell
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 9-8-1
| Хироюки Такая
| TKO (удары руками)
| Dynamite!! 2009
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:54
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 8-8-1
| Хацу Хиоки
| Раздельное решение
| World Victory Road Presents: Sengoku 11
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 7-8-1
| Масанори Канэхара
| Раздельное решение
| World Victory Road Presents: Sengoku 9
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| Финал гран-при Sengoku в полулёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 7-7-1
| Марлон Сандру
| Раздельное решение
| World Victory Road Presents: Sengoku 9
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| Полуфинал гран-при Sengoku в полулёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 6-7-1
| Нам Фан
| TKO (удары руками)
| World Victory Road Presents: Sengoku 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:52
| Токио, Япония
| Четвертьфинал гран-при Sengoku в полулёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 5-7-1
| Эл Си Дэвис
| Единогласное решение
| World Victory Road Presents: Sengoku 7
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| Стартовый этап гран-при Sengoku в полулёгком весе.
|-
| Ничья
| align=center| 4-7-1
| Синтаро Исиватари
| Ничья
| Shooto Tradition 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| Дебют в полулёгком весе.
|-
| Поражение
| align=center| 4-7
| Чон Чхан Сон
| Единогласное решение
| Deep: Gladiator
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Окаяма, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-6
| Тиагу Таварис
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Swick vs Burkman
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-5
| Мэтт Уиман
| Единогласное решение
| UFC 76
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Анахайм, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-4
| Наоки Мацусита
| TKO (удары руками)
| Deep: 29 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:17
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 3-4
| У Дзин О
| TKO (удар рукой)
| Deep: 28 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:25
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 2-4
| Такааки Аоки
| Единогласное решение
| clubDeep Tokyo: Future King Tournament 2006
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 1-4
| Кадзунори Ёкота
| Решение большинства
| Deep: 26 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 1-3
| Ёсихиро Томиока
| Единогласное решение
| clubDeep Toyama: Barbarian Festival 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Тояма, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 1-2
| Джейсон Чемберс
| Раздельное решение
| ICON Sport: Lawler vs. Niko 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гонолулу, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-2
| Жесиас Кавалканти
| KO (удары руками)
| Cage Rage 14
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:49
| Лондон, Англия
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-1
| Аарон Райли
| KO (ногой в голову)
| Pride Bushido 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:00
| Токио, Япония
|

Примечания

Ссылки 
 

Дзюдоисты Японии
Бойцы смешанных единоборств Японии